Música
 True Colors (álbum de Cyndi Lauper)
 True Colors (álbum de Zedd)
 True Colors (canção)

Veja também 
 True Colours

Desambiguação